Вы́боргская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Выборгская улица — улица в городе Воронеже.
 Выборгская улица — улица в Выборге.
 Выборгская улица — улица в посёлке Левченко Московского района Казани.
 Выборгская улица — улица в Москве.
 Выборгская улица — улица в Петрозаводске.
 В Санкт-Петербурге:
 Выборгская улица — улица в Выборгском районе.
 Выборгская улица — улица в Зеленогорске.
 Выборгская улица — улица в городе Уфе.
 Выборгская улица — улица в Хабаровске.

Украина 
 Выборгская улица — улица в Днепре.
 Выборгская улица — улица в Киеве.

См. также 
 Выборгская набережная
 Выборгское шоссе (значения)